Иван Ильич Шурбин (23 января 1927, Мельниково, Новичихинский район, Алтайский край — 10 августа 2017, Новосибирск) — слесарь-сборщик Новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс», Герой Социалистического Труда (1966), депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва, почётный житель Новосибирска (1983).

Биография 
Родился 23 января 1927 года в селе Мельниково ныне Новичихинского района Алтайского края в крестьянской семье. Русский. 

С ранних лет был приучен к сельскому труду. В 1941 году, окончив семилетнюю школу, стал работать в колхозе весовщиком, грузил мешки на весы и обратно на подводы. Затем работал молотобойцем в кузнице родного села. 

В 1944 году призван в армию, участник Великой Отечественной войны, воевал на Дальнем Востоке против Японии, служил в 71 роте связи Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота связистом в истребительном авиационном полку. По окончании войны три с половиной года служил в советских войсках в Северной Корее, а всего в армии прослужил семь лет.

С 1952 года работал слесарем-сборщиком в Новосибирске на заводе «Тяжстанкогидропресс». Со временем стал бригадиром, руководил одной из лучших бригад слесарей-сборщиков. Воспитал несколько поколений профессионалов, не только в Новосибирске, но и в других городах и странах, куда направлялся в командировки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по развитию машиностроения, Шурбину Ивану Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы, помимо основной работы, вёл активную общественную деятельность, был депутатом и членом исполкома Новосибирского городского Совета, депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва (1970—1974), депутатом Кировского районного Совета г. Новосибирска. Участник Парадов Победы 1990 и 2000 годов на Красной площади в Москве. В 1983 году ему был присвоено звание почётного жителя города Новосибирска.

На заводе «Тяжстанкогидропресс» проработал в течение 25 лет, затем перешёл на работу в испытательную лабораторию по гидропрессам. С 1983 года до ухода на пенсию работал мастером-наставником в подшефном заводу ПТУ № 17. Имел пять рационализаторских предложений.

Скончался 10 августа 2017 года в Новосибирске на 91-м году жизни.

Семья 
Родители Илья Акимович (1887—1944) и Александра Ивановна (1887—1933). Супруга Мария Никифоровна (род. 1928), сыновья Анатолий и Виктор.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (08.08.1966)
 Орден Ленина (08.08.1966)
 Медаль «Серп и Молот» (08.08.1966)
 Орден Отечественной войны I степени (21.02.1987)
 Медаль «За победу над Японией»
 Медаль КНДР «За освобождение Северной Кореи»
 Памятный знак «За труд на благо города» (Новосибирск, 2013)
 Почётный житель Новосибирска (15.06.1983)
 Заслуженный работник профтехобразования

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

Примечания

Литература 
 Новосибирск. Энциклопедия. – Новосибирск, 2003
 Новосибирская книга памяти
 «Невероятный папа Ваня» // «Огонёк», 30.05.1970, стр. 3

Ссылки 
  
 Биография на сайте biograph-soldat.ru
 Новосибирская книга памяти
 «Невероятный папа Ваня» // «Огонёк», 30.05.1970, стр. 3

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Новосибирского областного совета
Связисты Великой Отечественной войны
Почётные граждане Новосибирска
Похороненные на Клещихинском кладбище
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)